Waldorf kan avse

 Waldorf-Astoria – ett hotell i New York
 Waldorfsallad – en sallad
 Waldorf och Statler – två av dockorna i TV-serien Mupparna
 Waldorfpedagogik – en pedagogik som baseras på en antroposofisk bild och syn på människan

Personer
 William Waldorf Astor, 1:e viscount Astor (1848–1919), en brittisk-amerikansk miljonär och politiker
 Waldorf Astor, 2:e viscount Astor (1879–1952), en brittisk miljonär och politiker

Geografi
 Waldorf, Maryland – en stad i Maryland, USA
 Waldorf, Minnesota – en stad
 Waldorf, Rheinland-Pfalz – en kommun